Двадцатый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с 5 февраля 1967 года по 12 марта 1967 года.

Розыгрыш медалей

Финальный турнир класса «Б»

Состав чемпионов 
Юрий Кольцов;
Николай Архипов, Пётр Жулин, Николай Китаев, Сергей Разживин, Владимир Поликарпенко, Николай Поляков;
Александр Мальцев, Юрий Данилин, Анатолий Широких, Валерий Ломакин, Владимир Бабушкин, Михаил Краев, Юрий Койсин, Виктор Костин, Евгений Койсин. 
Тренер: Владимир Аксёнов.

Чемпионат

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли с 8 по 14 февраля на стадионе «Спартак» в Благовещенске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Климов («Водник»)
 Лучший защитник – Александр Гавенков («Сибиряк»)
 Лучший нападающий – Борис Шнейдер (СКА)

2-я зона 
Матчи прошли с 6 по 17 февраля на стадионе «Труд» в Кургане. Часть команд подали протесты по поводу участия в составе победителей ряда игроков, которые были отклонены федерацией хоккея РСФСР.

3-я зона 
Матчи прошли с 5 по 19 февраля на стадионе «Малютка» в Магнитогорске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Юрий Наговицын («Металлист»)
 Лучший защитник – Николай Мареев («Полёт»)
 Лучший нападающий – Николай Екимов («Химик»)
 Лучший бомбардир – Николай Екимов («Химик»)

4-я зона 
Матчи прошли в феврале в Туле.

5-я зона 
Матчи прошли с 5 по 12 февраля на стадионе Чапаевского посёлка и стадионе «Труд» в Чебоксарах. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Семёнов («Волга»)
 Лучший защитник – Рустем Гареев («Волга»)
 Лучший нападающий – 
 Лучший бомбардир – Евгений Капитонов («Металлург»)
 Лучший молодой игрок – Геннадий Катков («Труд»)

6-я зона 
Матчи прошли с 5 по 11 февраля на стадионе «Спартак» в Пскове.

7-я зона 
Матчи прошли с 7 по 14 февраля на стадионе ПКиО в Петрозаводске.

Финальный турнир 
Матчи прошли с 28 февраля по 12 марта на стадионе «Труд» в Кургане. Кроме победителей зон (за исключением отказавшейся команды из Благовещенска), участвовала 2-я команда 2-й зоны. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – В.Федулов («Полёт»)
 Лучший защитник – Рустем Гареев («Волга»)
 Лучший нападающий – Альберт Плюха («Шахтёр»)
 Лучший молодой хоккеист – Владимир Борисенко («Радуга»)

Примечания

Ссылки 
 1966-67. РСФСР - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1965/1966 - 1969/1970. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1955/1956 - 1969/1970. Справочник. Москва. 2012.

Хоккей с шайбой